peut désigner : 
, un comics publié par EC Comics.
 Histoires d'outre-tombe un film de Freddie Francis, sorti en 1972, inspiré d'histoires publiées dans ce comics.
 La version originale de la plupart des autres adaptations francophones titrées Les Contes de la crypte.